De Meervogels, een Nederlandse korfbalvereniging uit Zoetermeer
 Meervogels '31, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Akersloot